Wenatchee puede referirse a:

Wenatchee (Washington), una pequeña ciudad del estado de Washington;
 río Wenatchee, un corto afluente del río Columbia que desemboca en la anterior ciudad;
 lago Wenatchee, un lago donde nace el anterior río;
 montañas Wenatchee, una subcordillera de la cordillera de las Cascadas;
 bosque nacional de Wenatchee;
 Wenatchee Wild, un equipo de hockey
 Wenatchee Chiefs, un equipo de baloncesto